Konstruktivisme er et begreb, der anvendes i flere sammenhænge:
 Konstruktivisme (læringsteori): Indenfor uddannelse er konstruktivisme en læringsteori, der hævder, at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev, men at lærdom er en aktiv proces, i hvilken viden genskabes i en ny sammenhæng. Konstruktivister lægger vægt på selve læreprocessen frem for på den viden, der optages.
Konstruktivisme (pædagogik): En pædagogisk retning.
 Konstruktivisme (filosofi): Indenfor filosofi er konstruktivisme et begreb, der omhandler, at virkeligheden, eller i al fald vores kendskab til virkeligheden, er en værdiladet subjektiv konstruktion, snarere end en passiv tilegnelse af objektive sandheder.
 Konstruktivisme (matematik): Indenfor matematik afviser konstruktivisme ethvert matematisk bevis, der ikke finder det objekt (eller beviser det objekts eksistens), der efterspørges. Teorier, der antager, at noget ikke eksisterer, og derefter kommer frem til logisk inkonsistens, accepteres ikke af konstruktivister.
 Konstruktivisme (kunst): Indenfor kunst og arkitektur var konstruktivismen en bevægelse i Rusland fra 1914 og fremefter. 
 Konstruktivisme (international politik): Indenfor international politik afviser konstruktivisme de almindelige liberalistiske og realistiske teorier, og hævder at staternes interesser udspringer af identitet og internationale normer frem for af den internationale struktur.